Jean-Louis Roy peut désigner :
 Jean-Louis Roy (né en 1941), historien, journaliste et diplomate québécois ;
 Jean-Louis Roy (1938-2020), réalisateur et pionnier de la télévision suisse.